NRA steht als Abkürzung für:

 Nationalrevolutionäre Armee, Armee der Republik China (1912–1949)
 National Recovery Administration, historische US-amerikanische Behörde
 National Resistance Army, Rebellengruppe in Uganda
 National Rifle Association of America, amerikanischer Waffen-Interessensverband
 National Rifle Association of the United Kingdom
 Natürliche Rauchabzugsanlage, siehe Rauch- und Wärmeabzug #Normung
 Nuclear Regulation Authority, japanische Atomaufsichtsbehörde, siehe Genshiryoku Kisei Iinkai
 Nukleare Reaktionsanalyse, Materialanalyse mittels Ionenstrahlen

nra steht als Dateinamenserweiterung für:

 Nero Audio der Software Nero Burning ROM

Abkürzung